Kurkkiosaari (Torne), een Zweeds schiereiland gelegen in de rivier de Torne
Kurkkiosaari (Kalixrivier), een onbewoond eiland in de Zweedse Kalixälven